Плавни́к:
 Плавник — орган плавания рыб, других позвоночных, или похожее приспособление.
 Плавник — продольное ребро оребрённой трубы.
 «Плавник» (проект 685) — проект подводных лодок ВМФ СССР, единственный представитель — подводная лодка «Комсомолец».
 Плавник (дерево) — куски дерева, выбрасываемые на берег.
 Плавник — остров в Адриатическом море.
 Плавник, Бер (1886—1955) — еврейский публицист, переводчик, общественный деятель.
 Плавник, Самуил Ефимович (Змитрок Бядуля) (1886—1941) — белорусский и советский писатель и поэт, лексикограф.

Плавники́:
 Множественное число от «плавни́к»;
 Плавники — украшение хвостовой части автомобиля, пользовавшееся особой популярностью в 1950-х — 1960-х годах.
 «Плавники» — третий сольный альбом Дельфина, вышедший в 2000 году.